Села:
 Рожнятівка — Вінницька область, Томашпільський район
Рожнятівка — Кіровоградська область, Кропивницький район